Novak Đoković è il detentore del titolo da due anni ed è riuscito a difenderlo battendo in finale Milos Raonic con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (terzo turno)
  Stan Wawrinka (quarto turno)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Richard Gasquet (quarto turno)
  John Isner (quarto turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Dominic Thiem (quarto turno)
  Milos Raonic (finale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  David Goffin (semifinale)
  Gilles Simon (terzo turno)

 Bernard Tomić (terzo turno)
 Feliciano López (quarto turno)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Jack Sock (terzo turno)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Nick Kyrgios (secondo turno)
 Martin Kližan (secondo turno, ritirato)
 Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (secondo turno)
 Steve Johnson (terzo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 João Sousa (secondo turno)

Qualificati 

  Michael Berrer (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Jozef Kovalík (secondo turno)
  Vincent Millot (secondo turno)

 Renzo Olivo (primo turno)
 Peter Polansky (primo turno)
 Noah Rubin (primo turno)
 Alexander Sarkissian (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
<li> Marco Trungelliti (primo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Jared Donaldson (primo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)

 Mackenzie McDonald (primo turno)
<li> Frances Tiafoe (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2016
ATP World Tour 2016